Дайсукэ Накамура (; ) — японский боец смешанного стиля, представитель лёгкой и полусредней весовых категорий. Выступал на профессиональном уровне в 2002—2016 годах, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как Pride FC, Dream, M-1 Global, Strikeforce, Hero's, Deep, Cage Rage и др. Владел титулом чемпиона Deep в лёгком весе. Также проявил себя в пурорэсу и грэпплинге.

Биография 
Дайсукэ Накамура родился 10 июня 1980 года в Токио, Япония.

Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в июле 2002 года, на турнире Pride Fighting Championships с помощью обратного рычага локтя принудил к сдаче американца Шеннона Рича.

В начале карьеры дрался на небольших турнирах в Токио, выступал с переменным успехом, чередуя победы с поражениями. В 2004 году встречался с такими известными бойцами как Хикару Сато и Кэйта Накамура, но обоим уступил по очкам.

Начиная с 2004 года являлся бойцом промоушена Deep, где выиграл у нескольких соперников и оспаривал титул чемпиона в полусредней весовой категории — проиграл чемпионский бой техническим нокаутом соотечественнику Дзютаро Накао. Также в это время вновь выступил в Pride, отметился выступлениями в британской организации Cage Rage, где тоже боролся за титул чемпиона — на сей раз был побеждён технической сдачей бразильцем Витором Рибейру.

В октябре 2007 года добавил в послужной список победу на турнире Hero's в Южной Корее.

В 2008—2011 годах сотрудничал с достаточно крупными организациями Dream и M-1 Global, сделал серию из восьми побед подряд, в том числе взял верх над такими именитыми соперниками как Юрий Ивлев, Чон Бугён, Хидэо Токоро. Его впечатляющая победная серия в конечном счёте была прервана Мицухиро Исидой. В декабре 2009 года Накамура также провёл бой в США в крупном американском промоушене Strikeforce, где потерпел поражение единогласным решением судей от Джастина Уилкокса.

В мае 2011 года на одном из последних турниров Dream выходил на ринг против Кацунори Кикуно, проиграв единогласным судейским решением в трёх раундах.

В июне 2012 года завоевал титул чемпиона Deep в лёгкой весовой категории, который затем благополучно защитил. В апреле 2012 года в рамках второй защиты лишился чемпионского титула, уступив по очкам Сатору Китаоке.

Оставался действующий бойцом ММА вплоть до 2016 года, хотя в последнее время выступал на небольших турнирах и встречался с малоизвестными соперниками.

В дальнейшем проявил себя в профессиональном реслинге, выступая в промоушене U-STYLE под руководством своего наставника Киёси Тамуры, и в грэпплинге, где в рамках организации Quintet встречался с такими известными борцами как Митихиро Омигава, Ёсиюки Ёсида, Юкинари Тамура.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Поражение
| align=center| 28-19-1
| Цугух Амарсана
| KO (удар рукой)
| MGL-1 vs. Deep
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:50
| Улан-Батор, Монголия
|
|-
| Поражение
| align=center| 28-18-1
| Юки Квавана
| TKO (удары руками)
| Vale Tudo Japan 7th
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:26
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 28-17-1
| Юки Окано
| Единогласное решение
| Deep: 72 Impact
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 28-16-1
| Эйдзи Исикава
| Единогласное решение
| Tribe Tokyo Fight Challenge 04
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 28-15-1
| Ёити Фукумото
| TKO (удары руками)
| Deep: 70 Impact
| 
| align=center| 3
| align=center| 0:11
| Токио, Япония
|
|-
| Ничья
| align=center| 27-15-1
| Синдзи Сасаки
| Раздельное решение
| Deep: 69 Impact
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 27-15
| Мидзуто Хирота
| Единогласное решение
| Deep: 66 Impact
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 27-14
| Сатору Китаока
| Единогласное решение
| Deep: 62 Impact
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| Лишился титула чемпиона Deep в лёгком весе.
|-
| Победа
| align=center| 27-13
| Такафуми Ито
| TKO (удары)
| Deep: 60 Impact
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:35
| Токио, Япония
| Защитил титул чемпиона Deep в лёгком весе.
|-
| Победа
| align=center| 26-13
| Ясуаки Кисимото
| Единогласное решение
| Deep: 58 Impact
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| Выиграл титул чемпиона Deep в лёгком весе.
|-
| Победа
| align=center| 25-13
| Акихиро Гоно
| Единогласное решение
| Deep: 57 Impact
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| Бой в полусреднем весе.
|-
| Победа
| align=center| 24-13
| Ким Чан Хён
| Сдача (рычаг локтя)
| Deep: Cage Impact 2011 in Tokyo, 1st Round
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:19
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 23-13
| Кацунори Кикуно
| Единогласное решение
| Dream: Fight for Japan!
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 23-12
| Тосикадзу Исэно
| Сдача (рычаг локтя)
| Deep: 51 Impact
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:54
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 22-12
| Джей Брэдни
| Сдача (рычаг локтя)
| Nitro MMA 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:40
| Брисбен, Австралия
|
|-
| Победа
| align=center| 21-12
| Гандзё Тэнцуку
| Единогласное решение
| ASTRA
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 20-12
| Джастин Уилкокс
| Единогласное решение
| Strikeforce: Evolution
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сан-Хосе, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 20-11
| Наоюки Котани
| Сдача (удушение ногами)
| ZST.22
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:37
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 20-10
| Феррид Хедер
| Единогласное решение
| M-1 Global: Breakthrough
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Канзас-Сити, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 19-10
| Мицухиро Исида
| Единогласное решение
| Dream 7
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 19-9
| Хидэо Токоро
| Сдача (рычаг локтя)
| Fields Dynamite!! 2008
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:23
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 18-9
| Карлос Валери
| Сдача (рычаг локтя)
| M-1 Challenge 8: USA
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:26
| Канзас-Сити, США
|
|-
| Победа
| align=center| 17-9
| Вим Депуттер
| Единогласное решение
| M-1 Challenge 6: Korea
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сеул, Южная Корея
|
|-
| Победа
| align=center| 16-9
| Энди Ологун
| Сдача (рычаг локтя)
| Dream 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:41
| Осака, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 15-9
| Богдан Кристя
| Единогласное решение
| M-1 Challenge 5: Japan
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 14-9
| Чон Бугён
| KO (удар рукой)
| Dream 3
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:05
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 13-9
| Юрий Ивлев
| Решение большинства
| M-1 Challenge 2: Russia
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
| Победа
| align=center| 12-9
| А Сол Квон
| Сдача (рычаг локтя)
| HERO’S 2007 in Korea
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:09
| Сеул, Южная Корея
|
|-
| Поражение
| align=center| 11-9
| Витор Рибейру
| Техническая сдача (кимура)
| Cage Rage 19
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:55
| Лондон, Англия
| Бой за титул чемпиона Cage Rage в лёгком весе.
|-
| Победа
| align=center| 11-8
| Сэити Икэмото
| Сдача (рычаг локтя)
| Pride Bushido 12
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:36
| Айти, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 10-8
| Майкл Джонсон
| Сдача (кимура)
| Cage Rage 16
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:54
| Лондон, Англия
|
|-
| Победа
| align=center| 9-8
| Хирохидэ Фудзинума
| Сдача (рычаг локтя)
| Deep: 23 Impact
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:52
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 8-8
| Хидэхико Хасэгава
| Единогласное решение
| Deep: 22 Impact
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Иокогама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 8-7
| Маркус Аурелиу
| Единогласное решение
| Pride Bushido 6
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Иокогама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 8-6
| Дзютаро Накао
| TKO (удары руками)
| Deep: 16th Impact
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:16
| Токио, Япония
| Бой за титул чемпиона Deep в полусреднем весе.
|-
| Победа
| align=center| 8-5
| Юдзи Хосино
| KO (удар рукой)
| Deep: 16th Impact
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:33
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 7-5
| Тэцуя Оносэ
| TKO (удары руками)
| Deep: 15th Impact
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:50
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 6-5
| Кэйта Накамура
| Единогласное решение
| GCM: Demolition 040408
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 6-4
| Хикару Сато
| Единогласное решение
| GCM: Demolition 040118
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 6-3
| Кадзухиро Ханада
| Сдача (рычаг локтя)
| GCM: Demolition 030923
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:21
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 5-3
| Ютаро Миямото
| TKO (удары коленями)
| GCM: Demolition 030629
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:38
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 4-3
| Хидэхико Хасэгава
| Единогласное решение
| GCM: Demolition 030323
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 4-2
| Сэн Накадаи
| Сдача (рычаг локтя)
| Cage Force
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:54
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 3-2
| Нобухиро Цурумаки
| Сдача (рычаг локтя)
| GCM: Demolition 030126
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:06
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 2-2
| Дай Морияма
| Единогласное решение
| DEEP: 7th Impact
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 2-1
| Хитоё Кимура
| Сдача (рычаг локтя)
| DEEP: 7th Impact
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:50
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 1-1
| Юдзи Хисамацу
| Единогласное решение
| Cage Force
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Шеннон Ритч
| Сдача (обратный рычаг локтя)
| PRIDE The Best Vol.2
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:28
| Токио, Япония
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Японии